Plusieurs cathédrales ont été consacrées à l'Esprit saint sous le vocable de cathédrale du Saint-Esprit :
 la cathédrale du Saint-Esprit à Bethlehem en Afrique du Sud,
 la cathédrale du Saint-Esprit à Minsk en Biélorussie,
 la  à Divinópolis au Brésil,
 la  à Jataí au Brésil,
 la cathédrale du Saint-Esprit à Terrassa en Espagne,
 la cathédrale du Saint-Esprit à Bismarck aux États-Unis,
 la cathédrale du Saint-Esprit à Denpasar en Indonésie,
 la  à Mombasa au Kenya,
 la cathédrale du Saint-Esprit au Penang en Malaisie,
 la cathédrale du Saint-Esprit à Nuevo Laredo au Mexique,
 la cathédrale du Saint-Esprit à Palmerston North en Nouvelle-Zélande,
 la cathédrale du Saint-Esprit à Varsovie en Pologne,
 la cathédrale du Saint-Esprit à Lugoj en Roumanie,
 la cathédrale du Saint-Esprit à Homs en Syrie,
 la cathédrale du Saint-Esprit à Kpalimé au Togo,
 la cathédrale du Saint-Esprit à Istanbul en Turquie.
 la cathédrale du Saint-Esprit à Hradec Králové en République Tchèque.
Cathédrale orthodoxe du Saint-Esprit de Kherson.

Voir aussi 
 
 
 
 
 

SaintEsprit
~